El Masters del Canadà 2009, és la 120a edició del torneig de tennis sobre pista dura celebrada al Canadà. En categoria masculina pertanyia als Masters 1000 de la ATP i es va disputar sota el nom de Rogers Masters 2009 entre el 8 i el 16 d'agost de 2009 al Uniprix Stadium de Mont-real. En categoria femenina pertanyia als Premier Tournaments de la WTA i es va disputar sota el nom de Rogers Cup 2009 entre el 15 i el 22 d'agost al Rexall Centre de Toronto.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Enllaços externs 

 Web oficial 

2009
ATP World Tour 2009
WTA Tour 2009